Кеннет Кристиансен (; ) — американский учёный-энтомолог, спелеолог, систематик ногохвосток (Collembola), профессор Гриннеллского колледжа.

Биография 
Родился 24 июня 1924 года.

Во время Второй мировой войны Кен служил передовым наблюдателем миномётного взвода 2-й танковой дивизии.

Получил степень бакалавра в Бостонском университете.

Получил докторскую степень в Гарвардском университете (1951) за изучение рода Entomobrya (Энтомобрииды).

Начал преподавать в Американском университете Бейрута в Ливане и в Смит-колледже. Часто выезжал в Швейцарию для консультаций с европейскими коллембологами Гизеным и Деламаром Дебуттвиллем.

С 1955 года преподавал в Гриннеллском колледже — вёл курсы общей биологии, зоологии, эволюции, экологии, социобиологии, зоологии беспозвоночных, энтомологии, паразитологии и морской биологии.

Был известен своими лекциями об атеизме.

В 1962 году был назначен профессором биологии, а в 1994 году — почётным профессором.

Его исследования, начиная с докторской диссертации, были сосредоточены на эволюции и таксономии ногохвосток. Он написал о них более 60 статей и две книги.

Как спелеолог известен тем, что из известных в США 60 видов пещерных ногохвосток описал почти 50 новых видов.

Одновременно работал в Научном консультативном совете губернатора штата Айова (1977—1983 и 1989—1997).

Скончался 26 ноября 2017 года в городе Гриннелл, штат Айова.

Награды и премии 
 Бронзовая звезда (США) и гроздь дубовых листьев — за храбрость в бою во время II мировой войны.

Библиография 
Основные публикации:
 Christiansen K.A. Bionomics of Collembola // Annual Review of Entomology. 1964. 9: 147—178.
 Christiansen K.A., Bellinger P.F. Collembola from Hawaiian caves // Pan Pacific Entomologist. 1974. 16: 31-40.
 Christiansen K.A., Bellinger P.F. The Collembola of North America North of the Rio Grande: 4 volumes. Grinnell College, 1980—1981; Revised Edition, 1998.
 Christiansen K.A., Bellinger P.F. The biogeography of Collembola // Polskie Pismo Entomologiczne. 1995. 64: 279—294.
 Christiansen K.A., Bellinger P.F. Collembola // In Encylopedia of Insects. Amsterdam: Academic Press/Elsevier, 2003. 235—239.
 Baquero E., Martinez M., Christiansen K., Jordana R. A new genus and species of Entomobryidae (Collembola Entomobryomorpha) from the Iberian Peninsula // Entomological News. 2004. 115: 229—235.

Примечания

Ссылки 

 In remembrance of Kenneth A. Christiansen — Grinnell College.
 Kenneth A. Christiansen (1924—2017) — In Memoriam, 2017.
 Remembering Kenneth A. Christiansen
 Оbituaries

Коллембологи США
Выпускники Бостонского университета